Зайцев, Алексей Ильич:
 Зайцев, Алексей Ильич (1908—1977) — советский футболист.
 Зайцев, Алексей Ильич (1914—1996) — советский полярный лётчик, Герой Социалистического Труда.